Калинингра́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Калининградская улица — улица в Багратионовске.
 Калининградская улица — улица в Воронеже.
 Калининградская улица — улица в Ижевске.
В посёлке Старые Горки Приволжского района Казани:
1-я Калининградская улица
2-я Калининградская улица
3-я Калининградская улица
4-я Калининградская улица
 Калининградская улица — улица в Королёве.
Калининградская улица — улица в Нальчике.
 Калининградская улица — улица в Самаре.
 Калининградская улица — улица в Челябинске.
 Калининградская улица — улица в Черняховске.

Украина 
 Калининградская улица — прежнее название улицы Трофима Романченко в Днепре.
 Калининградская улица — прежнее название улицы Ивана Бабака в Запорожье.
 Калининградская улица — прежнее название Гладковской улицы в Киеве.
 Калининградская улица — прежнее название улицы Ивана Выговского в Сумах.
 Калининградская улица — прежнее название Матронинской улицы в Харькове.